Temmel ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Temmel (1913–2000), österreichischer evangelisch-lutherischer Theologe
 Walter Temmel (* 1961), österreichischer Vertragsbediensteter und Politiker
 Wolfgang Temmel (* 1953 in Deutschlandsberg), österreichischer Medienkünstler

Siehe auch:
 Temel
 Demmel